Aces peut désigner :
 ACES, composé chimique zwitterionique faisant partie des tampons de Good ;
 ACeS, opérateur de téléphonie satellitaire régional, basé à Jakarta, en Indonésie.

Voir aussi 
 ACES Colombia (Aerolineas Centrales de Colombia), une compagnie aérienne colombienne disparue

Homonymie de titre